Koegelwieck (schip uit 1973), een schip van de Terschellinger Stoomboot Maatschappij Rederij Doeksen.
 Koegelwieck (schip uit 1992), een schip van de Terschellinger Stoomboot Maatschappij Rederij Doeksen.